Les High Country sont des régions de montagne de deux pays différents :
 le High Country (Australie) au nord est de l'État de Victoria ;
 le High Country (Nouvelle-Zélande) au centre de l'Île du Sud.